BiH:
 Ćatići (Banovići, BiH), naselje u općini Banovići
 Ćatići (Visoko, BiH), naselje u općini Visoko

Vidi i:
 Čatići, naselje u općini Kakanj, BiH